

Toponymes 
Popina, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Sitovo, oblast de Silistra 
Popina, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina

Autres 
Popina (Rome antique), une taverne faisant aussi office de tripot et de lupanar

Homonymie de toponyme